Csehország
 Lipnice nad Sázavou, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Lipnice, Český Rudolec településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Lipnice, Dvůr Králové nad Labem településrésze a Trutnovi járásban
 Lipnice, Jílovice településrésze a České Budějovice-i járásban
 Lipnice, Kunratice településrésze a Děčíni járásban
 Lipnice, Spálené Poříčí településrésze a Dél-plzeňi járásban
 Lipnice, egykori település a Sokolovi járásban